L'inafferrabile (The Feathered Serpent) – romanzo di Edgar Wallace del 1927
 Charlie Chan e il serpente piumato (The Feathered Serpent) – film del 1948 diretto da William Beaudine